Hrvatska:
Dolenci, naselje u Gradu Vrbovskom

Slovenija:
Dolenci (Šalovci, Slovenija)

Makedonija:
Dolenci (Bitolj, Makedonija)
Dolenci (Demir Hisar, Makedonija)
Jagol Dolenci, naselje u općini Kičevu